Hammerhof steht für:

 einen Ortsteil der Ortsgemeinde Neustadt (Wied) im Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Hammerhof (Neunburg vorm Wald), Ortsteil im Landkreis Schwandorf, Bayern
 Hammerhof (Seckach), einen Ortsteil von Seckach im Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Hammerhof (Gemeinde Kirchberg), Ortsteil von Kirchberg am Wechsel, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich

 einen historischen Namen des Ortsteils Stachusried des Marktes Markt Indersdorf im Landkreis Dachau, Bayern
 den deutschen Namen der Ansiedlung Hamerský Dvůr in der Gemeinde Hamry im Okres Klatovy, Tschechien
 historische Schreibweise für den Landsitz „Hammer Hof“ bei Hamburg, siehe Hammer Park